Кубок Кипра по футболу 2013/14 года () — 72-й розыгрыш Кубка Кипра по футболу.

Первый раунд

Второй раунд 
Следующие 2 клуба были освобождены от прохождения первого раунда благодаря своему успешному выступлению в предыдущем розыгрыше:

 Аполлон Лимасол (победитель Кубка Кипра по футболу 2012/2013)
 АЕЛ Лимасол (финалист Кубка Кипра по футболу 2012/2013)

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com
 

2013/2014
Спорт на Кипре в 2013 году
Спорт на Кипре в 2014 году
Кипр
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году